Goldberg est un patronyme d'origine germanique qui signifie littéralement « montagne d'or ». C'est aussi un toponyme germanique.

Ce patronyme est très courant chez les juifs ashkénazes.

Patronyme 
 Adam Goldberg (né en 1970), acteur américain ;
 Adam Frederic Goldberg (né en 1976), producteur et écrivain américain ;
 Alain Goldberg (19?-), analyste sportif canadien, spécialisé dans le patinage artistique ;
 Albert Goldberg (19?-), acteur français ;
 Anatolii Goldberg (1930-2008) mathématicien ukrainien soviétique et israélien ;
 Argo Goldberg (né en 1982), athlète estonien ;
 Barry Goldberg (né en 1942), auteur-compositeur américain ;
 Bertrand Goldberg (1913-1997), architecte américain ;
 Bill Goldberg (né en 1966), catcheur américain ;
 Brad Goldberg (1990-), joueur de baseball ;
  ;
 Daniel Goldberg (né en 1965), homme politique français ;
 , producteur de cinéma canadien ;
 David Goldberg (né en 1953), un chercheur et professeur américain en informatique ;
Emanuel Goldberg, physicien, chimiste et inventeur israëlien ;
  ;
 Evan Goldberg (né en 1982), scénariste et producteur canadien ;
 Franck Goldberg ou Frank Gehry (1929-), architecte américain ;
 Gary David Goldberg (1944-2013), scénariste, producteur, réalisateur et acteur américain ;
 Georg Goldberg (1830-1894), graveur et pastelliste allemand ;
 Gerald Goldberg (1912-2003), avocat et homme politique irlandais ;
 Holly Goldberg Sloan (né en 1958), scénariste, productrice et réalisatrice américaine ;
 Ian Goldberg (né en 1973), cryptologue et informaticien canadien ;
 Iddo Goldberg (né en 1975), acteur israélo-britannique ;
 Jacky Goldberg (né en 1981), journaliste et réalisateur français ;
 Jared Goldberg (né en 1991), skieur alpin américain ;
 Jason Goldberg (né en 1972), producteur américain ;
 Jim Goldberg (né en 1953), photographe américain ;
 Johann Gottlieb Goldberg (1727-1756), compositeur et claveciniste né en Pologne, élève de Johann Sebastian Bach ;
 Ken Goldberg (né en 1961), artiste, écrivain, inventeur et chercheur américain ;
 Leah Goldberg (1911-1970), poétesse et écrivaine israélienne ;
 Lee Goldberg (né en 1962), écrivain, scénariste, producteur de télévision et éditeur américain ;
 Léon (Lejb) Goldberg (1924-1944), résistant du Groupe Manouchian ;
 Leonard Goldberg (1934-2019), producteur américain (notamment de Drôles de dames) ;
 Leonard S. Goldberg (né en 1936), médecin et un écrivain américain, auteur de thriller médical ;
 Lisa Goldberg (née en 1956), statisticienne américaine ;
 Lucianne Goldberg (1935-2022), auteure et agent littéraire américaine, considérée comme l'un des « acteurs clés » de la tentative de destitution du président Clinton en 1998  ;
 Małgorzata Smorąg-Goldberg (né en 1961), universitaire et critique littéraire française ;
 Mel Goldberg (19?-), scénariste américain ; 
 Michael Goldberg (1924-2007), artiste peintre américain ; 
 Pinelopi Koujianou Goldberg (1963-), économiste américano-grecque ;
 Pierre Goldberg (né en 1938), homme politique français ;
 Reiner Goldberg (né en 1939), "ténor héroïque" (Heldentenor) allemand ;
 Rube Goldberg (1883-1970), dessinateur américain, inventeur du concept de machine qui porte son nom ;
  ;
 Simon Goldberg (1913-1985), sculpteur et graveur français ;
 Simone Goldberg (1930-1944), victime de la Shoah ;
 Stu Goldberg (né en 1954), compositeur canadien ;
 Szymon Goldberg (1909-1993), violoniste et chef d'orchestre polonais puis américain ;
 Tod Goldberg (né en 1971), écrivain américain ;
 Werner Goldberg (1919-2004), soldat allemand puis député de Berlin.

Pseudonyme 

 Whoopi Goldberg (née en 1955), actrice américaine.

Œuvres 

 Variations Goldberg, une œuvre de Jean-Sébastien Bach, écrite en 1741 ;
 Les Variations Goldberg, le premier roman de Nancy Huston paru en 1981 ;
 Les Variations Goldberg, une pièce de théâtre écrite en 1991 par George Tabori ;
 Machine de Rube Goldberg, un concept inventé par Rube Goldberg, une machine qui réalise une tâche simple d'une manière délibérément complexe.

Toponymes 

 Goldberg, ville du Mecklembourg de l'arrondissement de Parchim, qui donne son nom à l'une des branches de la maison Mecklembourg-Werle, elle-même née après la première division de la maison de Mecklembourg ;
 Goldberg, quartier de la ville de Nieder-Olm en Allemagne ;
 Goldberg, quartier de la ville de Sidelfingen-Goldberg en Allemagne ;
 Goldberg, village de la commune de Passee dans le Mecklembourg ;
 Goldberg en Silésie, ville de Basse-Silésie, jusqu'en 1945, aujourd'hui Złotoryja en Pologne ;
 Bataille de Goldberg (1813), épisode de la campagne d'Allemagne des guerres napoléoniennes ;
 Goldberg, mont de  dans le Palatinat ;
 Goldberg, mont de  dans le Nutscheid.

Sciences 
 Le syndrome de Shprintzen-Goldberg et le syndrome de Goldberg-Shprintzen sont deux maladies différentes.
 Le coin de Goldberg, échelle de gris neutre transparente de densité croissante utilisée en sensitométrie.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif